В края на 60-те години на XX век , след придобитият вече опит от експлоатацията на електрическите локомотиви серия 41.000 и 42.000 се установява, че мощността им не се използва напълно поради специфичния профил на нашата железопътна мрежа. Така се установява, че преводното отношение на колоосната предавка е необходимо да се промени (по-конкретно да се намали), при което максимално допустимата скорост на локомотивите се повишава от 110 км/ч на 130 км/ч. Принципно машините серия 43 не се различават от серия 42 по мощност. Модификацията е със заводско означение 64Е и е специално разработена за БДЖ. Освен предавателното число на редукторите, разликата е кошът с метална обшивка, увеличена мощност на токоизправителите и бързодействаща автоматична влакова спирачка.

Локомотивите са доставени на три партиди – общо 56 машини. Първата е въведена в експлоатация към края на 1971 г. и е разделена между Горна Оряховица и Подуяне, а втората и третата доставка са изцяло в Подуяне. Последното позволява всички локомотиви серия 42 да бъдат преместени в североизточна България. Първият локомотив от серията е бракуван през 1975 г. (43-36), а до края на 1996 г. са бракувани общо 8 броя.

През 80-те години на XX век е предприета кампания по възстановяване на катастрофирали, опожарени и бракувани локомотиви. Тези възстановени машини получават серия, съответстваща на машината, послужила за основа на изграждането. На машините е даван номер, който е юбилеен – кръгли годишнини на събития, революции, въстания и др. От 1992 г. това е отменено и на тези локомотиви се дава отделна група с модификационна цифра „3“:

От 1995 г. всички локомотиви, на които колоосните редуктори са сменени с такива за 110 км/ч (преводно отношение 1:3,95) получават модификационна цифра „5“. Това се прави с цел да се подобрят теглителните способности на локомотивите серия 43, които вече се назначават почти само за обслужване на товарни влакове. Използват се зъбните колела от колоосните редуктори на бракувани локомотиви серия 42. До средата на 1997 г. така са преустроени 16 машини. Към края на 2007 г. от серията са бракувани 13 локомотива, а останалите са преустроени изцяло и се използват само за извозване на товарни влаковe. Юбилейния 43 309 е в Пътнически превози.

Експлоатационни и фабрични данни за локомотивите серия 43.000

Литература 
 Димитър Деянов: Локомотивното стопанство на БДЖ 1947 – 1990, София (1993);
 Димитър Деянов, Стефан Деянов:Локомотивите на Българските държавни железници, София (2008).

Бележки 

Локомотиви в БДЖ
Локомотиви
Шкода